Којотепек има више значења:

 Којотепек (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Којотепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Којотепек (Којотепек, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Којотепек (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Којотепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којотепек (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику